Tallok kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallok (Älvdalens socken, Dalarna, 679563-137714), sjö i Älvdalens kommun, 
Tallok (Älvdalens socken, Dalarna, 681760-136290), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn